Pavel Krajčovič, född 14 oktober 1993 i Bratislava, är en slovakisk ishockeyspelare som spelar för HK Delikateso Bratislava i slovakiska 2. Liga. Krajčovič moderklubb är HC Slovan Bratislava och han har spelat tre säsonger i den centraleuropeiska Erste Liga, fem säsonger i svenska Hockeyettan samt i flera olika slovakiska ligor. Som junior spelade han bland annat med HC Energie Karlovy Vary i MHL. Pavel Krajcovic beskrivs som "en rörlig och atletisk målvakt med bra storlek".

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1993
Idrottare från Bratislava
Levande personer
Målvakter i Bodens HF
Målvakter i Nybro Vikings
Män
Slovakiska idrottare under 2000-talet
Slovakiska ishockeyspelare
Spelare i Dunaújvárosi Acélbikák
Spelare i HC Energie Karlovy Vary
Spelare i Kiruna IF
Spelare i SK Lejon